Krzysztof Mróz (ur. 1953) – polski lutnik
 Krzysztof Mróz  (ur. 1977) – polski polityk, senator